C15H13NO3 – formula molecolare del ketorolac
C15H13NO3 – formula molecolare del pranoprofene

Formule molecolari